Jan Willem Nienhuys, wiskundige en skepticus (1942)
 Frans Nienhuys, radiopresentator (1905-1994) 
 Jacob Nienhuys, tabaksplanter (1836-1928)

Zie ook
Nienhuis (doorverwijspagina)